Blanka Navarrská ( Blanche de Navarre nebo Blanche d'Évreux; 1330/1335  – 5. října 1398, Neaufles-Saint-Martin) byla francouzská královna, dcera navarrského krále Filipa III. a Johany Navarrské.

Život 
Prvním snoubencem princezny Blanky se stal roku 1345 kastilský infant Pedro, syn Alfonse XI. Zasnoubení však bylo o tři roky později na základě francouzské intervence zrušeno, čímž Blanka unikla smutnému osudu Pedrovy pozdější ženy Blanky Bourbonské.

Dalším kandidátem na manžela měl být francouzský princ Jan. Situace se změnila po dívčině příjezdu do Paříže. Půvabná Blanka tak okouzlila svého potenciálního tchána Filipa VI., že synovi našel novou nevěstu. 19. ledna 1350 se provdala za již postaršího ovdovělého krále, který však již v srpnu 1350 ve věku 57 let zemřel. Blanka byla v době manželovy smrti těhotná a v květnu 1351 mu porodila dceru Janu.

Po manželově smrti se mladičká vdova stáhla do ústraní a odmítla nový sňatek. Snažila se být prostředníkem mezi francouzskými králi a svým pletichářským bratrem Karlem. Zbytek svého dlouhého života zasvětila umění a alchymii. Byla pohřbena v tradičním pohřebišti francouzských králů v Saint-Denis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie
  Genealogie

Dynastie Évreux
Navarrské infantky
Francouzské královny
Úmrtí v Normandii
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození ve 14. století
Úmrtí 5. října
Úmrtí v roce 1398
Ženy